L'Orient est un point cardinal, correspondant à l'est. Ce terme peut également avoir les significations suivantes.

Géographie 
L'Orient, utilisé de manière absolue, avec une majuscule, désigne les espaces situés à l'Est de l'Europe : 
 le Proche-Orient est une expression d'origine française pour désigner une région d'Asie et d'Afrique comprenant les pays du sud-est du bassin méditerranéen. Un synonyme ancien en est le Levant.
 Le Moyen-Orient est une expression d'origine anglaise pour désigner à peu près les mêmes pays, s'étendant de la Mer Méditerranée à l'Iran
 L'Extrême-Orient désigne les pays d'Asie bordés par l'océan Pacifique

Par extension, certains pays ou régions ou communautés ont le mot Orient ou son adjectif oriental ajouté à leur nom, pour montrer leur position relative à l'est d'une entité de référence :
 l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin, partie orientale issue de la séparation en deux entités de l'Empire romain, à partir de la fin du  et jusqu'à la chute de Constantinople en 1453
 La Question d'Orient désigne les problèmes politiques et diplomatiques posés par le déclin de l'Empire ottoman, de la fin du  au début du 
 l'Orient chrétien,  de l'Occident chrétien, désigne un ensemble d'Églises chrétiennes, pour la plupart orthodoxes, dans la lignée du Grand schisme d'Orient de 1054 et du schisme chalcédonien en 451.
 l'Église d'Orient, Église de Perse, Église de Mésopotamie ou Église de l'Orient, l'une des premières Églises chrétiennes ; selon la tradition, elle aurait été fondée par l'apôtre Thomas
 l'Extrême-Orient russe, correspond habituellement aux régions de Russie au contact de l'océan Pacifique
 l'Allemagne orientale ou Allemagne de l'Est, expression pour désigner la République démocratique allemande (RDA)
 le Timor oriental, État, aujourd'hui indépendant, se situant dans la partie est de l'île de Timor
 Lorient, un port français qui doit son nom au commerce maritime avec les Indes orientales

Entreprise 
 Orient, un fabricant de montres

Culture 
 Orientalisme, un courant littéraire et artistique occidental du 
 Orient (symbolique), une symbolique particulière associée à l'Orient
 Orient, une série de manga et une série d'animation japonaise

Toponyme 

 Orient, ville située dans l’État américain du Dakota du Sud ;
 Orient, une ville de l'Illinois ;
 Orient, ville située dans l’État américain de l'Iowa ;
 Orient, ville située dans l’État américain du Maine ;
 Orient, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Orient, census-designated place située dans l’État de Washington.

Voir aussi 
 Région intermédiaire
 , plusieurs obédiences maçonniques lorsqu'elles regroupent des loges de rites différents, comme le Grand Orient de France
 
 
 Lorient

Homonymie de localités aux États-Unis